Matt Ritchie, né le  à Gosport (Angleterre), est un footballeur international écossais qui évolue au poste de milieu de terrain à Newcastle United.

Biographie 

Le , le club de Newcastle annonce avoir trouvé un accord avec Bournemouth et le joueur à hauteur de 12M£. Pour rappel, Ritchie s'était engagé à Bournemouth pour un montant de 500000£. Avec ce transfert, il rejoint l'ancien portier de La Gantoise, Matz Sels, lui aussi recruté peu auparavant par Rafa Benitez.

Carrière internationale 
Malgré sa naissance en Angleterre, le , il est sélectionné par Gordon Strachan pour faire partie de l'équipe d'Écosse, grâce à son père, né en Écosse. Il honore sa première sélection le  contre l'Irlande du Nord, à Hampden Park, victoire 1-0.

Statistiques

Palmarès

En équipe 
  Notts County
 Champion d'Angleterre de D4 en 2010

  Swindon Town
 Champion d'Angleterre de D4 en 2012

  AFC Bournemouth
 Champion d'Angleterre de D2 en 2015

  Newcastle United
 Champion d'Angleterre de D2 en 2017.

Distinctions personnelles 
 Joueur de la saison de D4 anglaise en 2012.
 Membre de l'équipe-type de D4 anglaise en 2012.
 Joueur de la saison de D3 anglaise en 2013.
 Membre de l'équipe-type de D2 anglaise en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international écossais
Joueur du Portsmouth FC
Joueur du Dagenham & Redbridge FC
Joueur du Notts County FC
Joueur du Swindon Town FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Newcastle United FC
Naissance en septembre 1989
Naissance à Gosport